Can Terrades (Arenys de Munt), masia al Maresme
 Can Terrades (Caldes de Montbui), masia al Vallès Oriental
 Can Terrades (Cardedeu), masia al Vallès Oriental
 Can Terrades (Fogars de Montclús), masia al Vallès Oriental
 Can Terrades (Sant Cebrià de Vallalta), masia al Maresme
 Can Terrades (Sant Celoni), masia al Vallès Oriental
 Can Terrades (Santa Cristina d'Aro), masia al Baix Empordà
 Can Terrades (Tordera), masia al Maresme
 Can Terrades de la Nit, masia a Dosrius (Maresme)
 Can Terrades del Molí, masia a Dosrius (Maresme)